Gowda ist der Familienname folgender Personen:

 D. V. Sadananda Gowda (* 1953), indischer Politiker
 H. D. Deve Gowda (* 1933), indischer Politiker
 Kempe Gowda (ca. 1510–1570), Gründer der indischen Stadt Bangalore
 Sheela Gowda (* 1957), indische Künstlerin
 Shilpi Somaya Gowda (* 1970), kanadische Schriftstellerin
 Vikas Gowda (* 1983), indischer Diskuswerfer

Siehe auch:
 Gouda